

Sciences et techniques 
 En exogéologie, valles (pluriel de vallis) désigne des vallées.

Patronyme 

 Adrián Vallés (1986- ), un pilote automobile espagnol ;
 Adrián Vallés, un perchiste espagnol ;
 Arlington Valles (1886-1970), un costumier de cinéma américain ;
 Carlos G. Vallés (1925-2020), un prêtre jésuite espagnol, écrivain gujarati ;
 Étienne Valles (1955- ), un réalisateur de radio français ;
 Francis Vallès (1959- ), un dessinateur de bande dessinée ;
 Jules Vallès (1832-1885), un journaliste, écrivain et homme politique français ;
 Lorenzo Valles (1831-1910), un peintre espagnol ;
 Tina Vallès (1976-), une écrivaine espagnole.

Toponyme 

 Vallès, une ancienne comarque de la Catalogne, qui a été divisée en deux :
 le Vallès Occidental,
 le Vallès Oriental ;
 Vallés, une petite localité de la Communauté valencienne.